Jankov je název českých obcí:

 Jankov (okres Benešov) východně od Votic, ca 900 obyvatel
 Jankov (okres České Budějovice) západně od Dubného, ca 400 obyvatel
 Jankov (okres Pelhřimov) poblíž Vyskytné, ca 40 obyvatel
 Jankov (Janketschlag), zaniklá osada nedaleko Hořic na Šumavě v okrese Český Krumlov

Podobná jména 
 Janek
 Janko
 Jankovice
 Janov

Externí odkazy